Ammi dilatatum är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Ammi dilatatum ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
dilatatum